Шубатово — остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги на участке Яганово — Воскресенск. Располагается в городском округе Ступино недалеко от границы Коломенского городского округа Московской области. Относится к Московско-Курскому региону Московской железной дороги.

Рядом с платформой по обе стороны от железной дороги расположена деревня Шманаево городского округа Ступино Московской области.

Общие сведения 
Участок Жилёво — Воскресенск Большого железнодорожного кольца введён в постоянную эксплуатацию в 1940 году. После электрификации в 1966 году данного участка БМО постоянным током напряжением 3 кВ и запуска электропоездов, на нём в последующие два года было сооружено несколько дополнительных остановочных пунктов в пешей доступности от расположенных вблизи железной дороги населённых пунктов. В их числе был и остановочный пункт возле деревень Чубатово и Шманаево. Название остановочного пункта было позаимствовано у деревни Чубатово, располагавшейся к западу от остановочного пункта (впоследствии данный населённый пункт был упразднён). При этом в официальные документы о наименовании нового остановочного пункта вкралась ошибка, и вместо Чубатово ему было присвоено название Шубатово. Собственно название деревни Чубатово происходит от имени-прозвища первопоселенца Чубатой — «человек с длинным чубом».

Первоначально остановочный пункт Шубатово располагался на перегоне Мякинино — Непецино. После ликвидации в конце 1990-х годов путевого развития в Мякинине, Шубатово оказалось на перегоне Яганово — Непецино. Перегон двухпутный.

Остановочный пункт оснащён двумя низкими прямыми боковыми укороченными посадочными платформами длиной ≈50 метров каждая. Платформы расположены симметрично друг напротив друга, через железнодорожные пути между платформами проложен пешеходный настил. Имеются лавочки для ожидающих поезд пассажиров и электрическое освещение. Около восточной оконечности платформы «на Яганово» расположена служебная железнодорожная бетонная постройка, используемая в качестве складского помещения. Билетной кассы и каких-либо прочих построек и сооружений для пассажиров на остановочном пункте не имеется.

Движение электропоездов 
На платформе ежедневно останавливаются: 1 пара электропоездов, курсирующих на линии Михнево — Яганово — Воскресенск — Куровская, и 2 пары электропоездов, курсирующих на линии Жилёво — Яганово — Воскресенск — Куровская. Ввиду отсутствия на платформе кассы билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Шубатово на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта Шубатово на osm.sbin.ru
 Остановочный пункт Шубатово в официальном справочнике АО РЖД.
 Паспорт остановочного пункта Шубатово на tr4.info
 Остановочный пункт Шубатово на карте железных дорог России и СНГ.
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Платформа Шубатово на Викимапии.
 Остановочный пункт Шубатово на топографической карте масштаба 1:200000 издания 1984 года по состоянию местности на 1979-82 годы.
 Остановочный пункт Шубатово на топографической карте масштаба 1:100000 издания 1984 года по состоянию местности на 1982 год.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Ступино